Diese Episodenliste enthält alle Episoden der Fernsehserie "Thomas & seine Freunde – Alle Maschinen los!". Veröffentlicht wurden bisher (Stand August 2022) 52 Episoden. Einige Quellen geben an, dass die ersten 104 Episoden auf zwei Staffeln mit jeweils 52 Episoden, andere, dass sie auf vier Staffeln mit jeweils 26 Episoden aufgeteilt sind. August 2022 wurden zwei weitere Staffeln bestätigt.

Ein 60-minütiges Special wurde ebenfalls veröffentlicht, ein weiteres wurde angekündigt. Weiterhin wurden 20 zweiminütige Shorts produziert, die im englischsprachigen Raum erstmals auf YouTube veröffentlicht wurden.

Übersicht

Staffel 1

Staffel 2 
Die Episoden wurden vor ihrer Erstausstrahlung auf Prime Video veröffentlicht.

Shorts

Spezialepisoden

Weblinks 

 TTTE Wikia (englisch)
 fernsehserien.de

Einzelnachweise 

Episodenliste